Hermagoras (heilige), heilige in het christendom
Hermagoras (geslacht), geslacht van Phasmatodea (wandelende takken en wandelende bladeren)